Симфонія № 7, ре мажор, KV 45 Вольфганга Амадея Моцарта була написана навесні 1768 року.

Структура:
 Allegro, 4/4
 Andante, 2/4
 Menuetto and Trio, 3/4 (This movement was omitted from the "overture" version)[3]
 Molto allegro, 2/4

Ноти і література 
 Ноти  на IMSLP
 Dearling, Robert: The Music of Wolfgang Amadeus Mozart: The Symphonies Associated University Presses Ltd, London 1982 ISBN 0-8386-2335-2
 Kenyon, Nicholas: The Pegasus Pocket Guide to Mozart Pegasus Books, New York 2006 ISBN 1-933648-23-6
 Zaslav, Neal:Mozart's Symphonies: Context, Performance Practice, Reception OUP, Oxford 1991 ISBN 0-19-816286-3